Александровская — деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

География 
Деревня Александровская муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположена на правом берегу реки Волчимья (левый приток Тавды) в 48 километрах к северу от районного центра села Таборы и в 337 километров к северо-востоку от Екатеринбурга. Входит в состав муниципального образования Унже-Павинское сельское поселение. Деревня состоит из одной улицы — улица Таёжная. Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Население

Ссылки 
 Унже-Павинское сельское поселение на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района